De Belgische Supercup van het seizoen 2018/19 werd gespeeld op zondag 22 juli 2018 in het Jan Breydelstadion. Landskampioen Club Brugge nam het op tegen bekerwinnaar Standard Luik. 

Voor de pauze liep Brugge uit tot 2-0, na doelpunten van Hans Vanaken en Wesley Moraes aan het einde van de eerste helft. Vroeg in de tweede helft milderde Junior Edmilson voor de Rouches en bracht de Luikenaars opnieuw in de wedstrijd. Brugge hield stand en versloeg Standard met 2-1. Het was de vijftiende Supercup voor blauw-zwart.

Wedstrijddetails 

Supercup voetbal België
Supercup voetbal in 2018
Sportevenement in Brugge